«Nicolás de Tolentino» (o «San Nicolás de Tolentino», «San Nicolás Tolentino») puede referirse a:

Religión 
 Nicolás de Tolentino (1245-1305), santo italiano:
 Iglesia de San Nicolás de Tolentino, .

Divisiones administrativas 
España
 San Nicolás Tolentino (C.P. 35470), municipio español denominado así hasta 2005, desde entonces se llama La Aldea de San Nicolás.
México
 San Nicolás Tolentino, municipio de San Luis Potosí.
 San Nicolás Tolentino, ciudad cabecera.
 San Nicolás Tolentino, localidad de Valle de Bravo, Estado de México.
 San Nicolás Tolentino, localidad de Izúcar de Matamoros, Estado de Puebla.